Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Jakuszew – radziecki hokeista, trener i działacz hokejowy, olimpijczyk
 Ławrientij Jakuszew – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa
 Trofim Jakuszew – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa